Barraclough ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Barraclough (1908–1984), britischer Historiker
 John Barraclough (1918–2008), General der Royal Air Force
 John Ashworth Barraclough (1894–1981), Brigadier der British Army, Militärgouverneur der Provinz Nordrhein, stellvertretender Militärgouverneur des Landes Nordrhein-Westfalen
 Richard Barraclough (* 1943), britischer Ringer